Кубок Казахстану з футболу 2009 — 18-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Переможцем вперше став Атирау.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 квітня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 квітня 2009

|}

Другий раунд 
Команди Жетису та Атирау пройшли до наступного раунду після жеребкування.

| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 травня/23 червня 2009

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 серпня/18 жовтня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17 вересня/18 жовтня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/18 жовтня 2009

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/11 листопада 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 
 Кубок Казахстану на rsssf  

2009
Казахстан
2009 у Казахстані